Tantal steht für:

 Tantal, chemisches Element mit dem Symbol Ta und der Ordnungszahl 73
 Tantal (Band), russische Melodic-Death-Metal-Band
 Kbk wz. 88 Tantal, polnisches Sturmgewehr